Сондóн () — один из центральных районов Сеула. Расположен на северном берегу реки Ханган и граничит с районами Тондэмун на севере, Кванджин на востоке, Чунгу и Йонсан на западе и Каннам на юге.

Название Сондон означанает «восток крепости» и относится к крепостной стене Сеула, восточная часть которой проходила по этому району.

Административное деление 
Район Чунгу делится на 17 кварталов.

Примечания 

Районы Сеула